Antanandava est un toponyme malgache.

Toponymes

Communes 
 Antanandava, une commune rurale malgache située dans le district d'Ambatondrazaka.
 Antanandava, une commune urbaine malgache située dans le district de Moramanga.
 Antanandava, une commune rurale malgache située dans le district de Sambava.

Homonymie de toponyme